Walker Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Walker Creek (Dutton River), Nebenfluss des Dutton River in Queensland.
 Walker Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland.
 Walker Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River im Northern Territory.